Iggenhausen ist der Name
 eines Ortsteils von Dischingen im Landkreis Heidenheim in Baden-Württemberg, siehe Iggenhausen (Dischingen) 
 eines Ortsteils von Lichtenau in Westfalen, siehe Iggenhausen
 von Schloss Iggenhausen in Lage im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen